

Patronyme 

 Yves Roby (1939-2019), professeur, écrivain et historien québécois ;
 Daniel Roby (né en 1970), réalisateur québécois ;
 Martha Roby (née en 1976), femme politique américaine ;
 Erica Roby, actrice américaine et productrice de séries ;
 Richard Roby (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
 James Roby (né en 1985), joueur anglais de rugby à XIII ;
 Bradley Roby (né en 1992), joueur de football américain.

Roby est le pseudonyme de Robert Wolff (1916-1995), journaliste, écrivain et illustrateur français

Prénom

Toponyme 

communes
 Roby, ville du district de Knowsley (Angleterre) ;
 Roby, village du Texas (États-Unis) ;
 Roby, village de la gmina de Trzebiatów (Pologne) ;

autres
 pont Roby, à Felletin (France) ;
 circuit Roby sur le Chicago Skyway à Hammond (Indiana).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme